Но́вая Иня́ — посёлок сельского типа в Охотском районе Хабаровского края России. Административный центр Инского сельского поселения. Расположен на правом берегу реки Ини, в 100 км на восток от районного центра — рабочего посёлка Охотска.

Основан в 1735 году.

Население

Экономика 
В посёлке расположено АО «Инский рыбзавод».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Охотского района
Появились в 1735 году в России
XVIII век в Хабаровском крае